Vice City – luogo fittizio della saga di Grand Theft Auto
 Vice City – album di Lele Blade
 Vice City – singolo di XXXTentacion